Двухэшелонный противоракетный комплекс С-225 «Азов» (индекс разработчика — ПРС-1, сокр. от «Противоракетная система № 1»; по кодификации НАТО — ABM-X-3, сокр. от англ. Anti-Ballistic Missile Experimental-3) — проект передвижной (ограниченно возимой) системы противоракетной обороны, разрабатывавшийся коллективом под руководством А. А. Расплетина в КБ-1 (главный подрядчик проектных и опытно-конструкторских работ) в 1961–1985 гг. Задача — защита от одиночных баллистических ракет средней дальности (БРСД). Исходно, создавалась как универсальная система противовоздушной обороны С-225, разработка велась на базе проекта «Сатурн» (конструктор — Н. И. Белов, НИИ-648). Для работ по системе С-225 в 1961 г. в структуре КБ-1 было создано специальное бюро СБ-32. С 1963 г. разработка С-225 велась в рамках проекта «Таран» (конструктор — В. Н. Челомей, ОКБ-52). После того как работы по теме «Таран» были прекращены, разработка «Азова» велась самостоятельно, затем как передвижной элемент (объектовая ПРО) эшелонированной системы противоракетной обороны страны наряду со стационарным комплексом А-135 (зональная ПРО). Испытания полигонных образцов различных элементов комплекса происходили на полигоне Сары-Шаган. За исключением опытных образцов, комплекс не изготавливался и на вооружение не поступал.

Задействованные структуры 
В основе аванпроекта лежали наработки НИИ-648 по системе ПРО «Сатурн», которые после закрытия работ по данному проекту, при содействии В. Н. Челомея, были переданы в КБ-1 А. А. Расплетина. Учитывая запланированный объём работ и их широкий диапазон, в создании элементов комплекса, помимо КБ-1 участвовали различные опытно-конструкторские, научно-производственные и строительно-монтажные структуры. Противоракеты В-825 разрабатывались в МКБ «Факел». Строительство и настройка макетного и других образцов комплекса «Азов» велось при участии СМУ-304 с 1966 г. Шахтные пусковые установки для ракет ПРС-1 разрабатывались ГСКБ «Спецмаш» под руководством В. П. Бармина. Работы по системе в целом возглавил генеральный конструктор А. А. Расплетин, по противоракете — главный конструктор П. Д. Грушин. Для тематического ведения разработки системы было создано специальное подразделение, получившее название СБ-32. Возглавил его Т. Р. Брахман. СБ-32 включало три отдела: по разработке системы (начальник — К. К. Капустян); радиолокатора (начальник — Г. Б. Реутов); вычислительных средств и программного обеспечения (нач. Е. В. Печенин). Систему наведения и поражения проектировал теоретический отдел (Ю. В. Афонин, К. Н. Поляков, В. Г. Цепилов, В. Г. Блуденко)..

Принцип работы комплекса 
Эшелонирование прикрываемого сектора воздушного пространства по высоте и дальности зоны обстрела достигалось за счёт применения двух типов противоракет: ракеты дальнего действия В-825 для перехвата баллистических целей на предельных расстояниях и высотах зоны эффективного поражения комплекса и ракет малой дальности ПРС-1 для перехвата целей, которым удалось преодолеть первый эшелон противоракетной обороны.

Элементы комплекса 

Литерно-числовые индексы ГРАУ для отдельных элементов комплекса указаны в скобках.

Средства управления 
 Центральный вычислительный комплекс
 Командный пункт ЦВК
 Кабины управления А-31М, оснащённые цифровыми вычислительными машинами.

Средства автоматизации 
 Цифровые вычислительные машины 5Э261.
 Система предупреждения о ракетном нападении и/или радиолокационная станция дальнего обнаружения целей для своевременного оповещения и приведения системы в готовность к боевой работе.
 Система передачи данных АПД (5Ц53)
 Системы записи результатов работы для общего контроля результатов в процессе полигонных испытаний комплекса.

Боевые средства 
 Измерительный комплекс (5К17)
 Антенный пост измерительного комплекса
 Радиолокационная станция точного наведения РСН-225 «Донец» (5Н12Г) с фазированными антенными решётками для обнаружения, сопровождения и подсветки цели в полёте.
 Радиолокационная станция передачи команд на приёмное устройство бортовой аппаратуры противоракеты.
 Пусковые установки противоракет двух типов: стационарные шахтные и передвижные наземные.
 Пусковые установки противоракет В-825.
 Пусковые установки противоракет ПРС-1.
 Противоракеты (атмосферные перехватчики) шахтного и наземного базирования: ближнего перехвата ПРС-1 (5Я26 / 53Т6) и скоростные противоракеты среднего перехвата В-825 (5Я27)

Средства обеспечения работы 
 Системы энергоснабжения комплекса.
 Транспортно-установочные машины на шасси МАЗ-547, перевозящие противоракеты В-825 в транспортно-пусковых контейнерах.

Учебно-тренировочные средства 
 Комплексный испытательно-моделирующий стенд КИМС — комплекс оборудования для отработки программного обеспечения системы.

Характеристики комплекса

Сравнительная характеристика

Хронология проекта 
Общий период работ над системой С-225 «Азов» составил 24 года. В процессе от начала до завершения работ по проекту прошли следующие этапы:
 Май 1961 г. — решение Военно-промышленной комиссии при Совете Министров СССР с заданием на разработку, исследование принципов построения, и указанием о проведении организационных мероприятий в КБ-1 в связи с созданием специального бюро СБ-32 для работы над универсальной системой противовоздушной обороны С-225.
 4 марта 1963 г. — Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым, разработка С-225 велась в рамках системы противоракетной обороны «Таран».
 Май 1963 г. — Постановление ЦК КПСС и СМ СССР с заданием на разработку аванпроекта системы С-225.
 Начало 1964 г. — защита аванпроекта.
 1965 г. — защита эскизного проекта.
 5 ноября 1965 г. — Постановление СМ СССР с задачей создания рабочего проекта с изготовлением в 1967 г. двух опытных образцов системы С-225 «Азов» на Балхашском полигоне с предъявлением на совместные испытания в середине 1969 г.
 1967 г. — начало разработки противоракеты ПРС-1.
 29 июня 1967 г. — Постановление СМ СССР с задачей постройки радиолокационных станций РСН-225 «Донец» с размещением их на нескольких кораблях.
 Конец 1969 г. — изготовление первого опытного образца.
 1971 г. — изготовление второго, переработанного образца.
 1972 г. — начало проводок баллистических целей.
 Октябрь 1976 г. — телеметрический перехват первым образцом реальной БРСД противоракетой В-825.
 Июль 1977 г. — телеметрический перехват первым образцом реальной МБР противоракетой В-825, скорость которой оказалась недостаточной для поражения отселектированной цели.
 1978 г. — закрытие специального бюро СБ-32.
 1982 г. — завершение заводских испытаний второго образца.
 1984 г. — телеметрический перехват вторым образцом с противоракетой ПРС-1 баллистической цели.
 1985 г. — передача второго образца полигону. Фактическое прекращение работ по проекту.

Примечания 

Зенитные ракетные комплексы СССР
Неосуществлённые в СССР военные проекты